Александр Бодиско:
 Бодиско, Александр Андреевич (1786—1854) — российский государственный деятель, дипломат.
 Бодиско, Александр Константинович (1869—1946) — офицер русской Императорской армии, гласный Петербургской городской думы.
 Бодиско, Александр Николаевич; полковник; № 6713; 3 декабря 1842; георгиевский кавалер.